Алекс Росс ():
 Росс, Алекс (род. 1968) — американский музыкальный критик.
 Росс, Алекс (род. 1970) — американский художник комиксов.